zespół Gorlina (inaczej mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 2B), rzadka genetycznie uwarunkowana choroba układu wewnątrzwydzielniczego
 zespół Gorlina, albo zespół Gorlina-Goltza - zespół nabłoniaków znamionowych
 zespół Gorlina II – inaczej zespół LEOPARD, zespół wad wrodzonych
 zespół Gorlina III – rzadki zespół wad
 zespół Gorlina-Holta – rzadki zespół wad
 zespół Gorlina-Sedano – rzadki zespół wad
 zespół Gorlina-Pindborga – rzadki zespół wad, inaczej zespół Trélata